Нефшате́ль-Ардело́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на північ від Парижа, 105 км на захід від Лілля, 90 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1629 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4033,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 
 Офіційний сайт: Туристичне бюро муніципалітету Нефшатель-Ардело
 [ Розташування муніципалітету Нефшатель-Ардело на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале